Oak Glen ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oak Glen (Humboldt County, Kalifornien)
 Oak Glen (San Bernardino County, Kalifornien)
 Oak Glen (Monmouth County, New Jersey)
 Oak Glen (Ocean County, New Jersey)